Премия «Ника» за лучшую работу звукорежиссёра вручается ежегодно Российской Академией кинематографических искусств, начиная с первой церемонии в 1988 году.

Список лауреатов и номинантов

1988—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

См. также 
 Премия «Золотой орёл» за лучшую работу звукорежиссёра

Примечания

Ссылки 
 Номинанты на премию «Ника» на официальном сайте 
 Лауреаты премии «Ника» на официальном сайте 

Звукорежиссёр